Johann von Sachsen-Weißenfels ist der Name folgender Personen:

 Johann Georg (Sachsen-Weißenfels) (1677–1712), Herzog von Sachsen-Weißenfels und Fürst von Sachsen-Querfurt